Caroline Bottaro (née en 1969), scénariste et réalisatrice française 
Dario Bottaro (né en 1966), coureur cycliste italien
Luciano Bottaro (1931-2006), dessinateur italien de bandes dessinées
Viviana Bottaro (née en 1987), karatéka italienne